Gugu Mbatha-Raw (1983-), actrice britannique.
 Lindokuhle Mbatha (1991-), footballeur sud-africain.
 Nino Mbatha (vers 1985-), sorcier zoulou et cannibale sud-africain.